Scena se poate referi la:

 Scena, gen de insecte lepidoptere din familia Arctiidae
 Scena, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia

Vezi și
 Scenă (dezambiguizare)